

Patronyme 

 Théophraste Renaudot (1586-1653), médecin français, précurseur de la presse écrite ;
 Eusèbe Renaudot (1646-1720), petit-fils du précédent, théologien et orientaliste français ;
 Jules Renaudot (1836-1901), sculpteur français ;
 Alcime Renaudot (1868-1962), personnalité politique française ;
 Gabrielle Renaudot Flammarion (1877-1962), fille de Jules, astronome française.

Toponyme 

 Rue Théophraste-Renaudot, voie française du  arrondissement parisien.

Autres 

 Prix Renaudot, prix littéraire.